Мари́-Клер Ресту́ (; 9 апреля 1968, Ла-Рошфуко) — французская дзюдоистка полулёгкой весовой категории, выступала за сборную Франции в середине 1990-х — начале 2000-х годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Атланте, двукратная чемпионка мира, трижды бронзовый призёр чемпионатов Европы, победительница многих турниров национального и международного значения. Также известна как политик, член «Союза за народное движение».

Биография 
Мари-Клер Ресту родилась 9 апреля 1968 года в коммуне Ла-Рошфуко департамента Шаранта. Активно заниматься дзюдо начала в возрасте десяти лет, проходила подготовку в клубе единоборств в Леваллуа-Перре.

Впервые заявила о себе в сезоне 1991 года, получив бронзу в зачёте взрослого национального первенства и на международном турнире в Лондоне. В 1993 году впервые стала чемпионкой Франции по дзюдо в полулёгкой весовой категории и вошла в основной состав французской национальной сборной. Тогда же дебютировала в Кубке мира, в частности одержала победу на этапе в Мюнхене, а также заняла первое место на командном чемпионате Европы во Франкфурте-на-Майне.

В 1995 году Ресту побывала на чемпионате мира в японской Тибе, одолела там всех своих соперниц в полулёгком весе и завоевала золото. Год спустя выступила на чемпионате Европы в Гааге, откуда привезла награду бронзового достоинства. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте — взяла здесь верх над всеми оппонентками, в том числе над представительницей Южной Кореи Хён Сукхи в финале, и получила тем самым золотую олимпийскую медаль.

После победной атлантской Олимпиады Мари-Клер Ресту осталась в основном составе дзюдоистской команды Франции и продолжала принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 1997 году она одержала победу на домашнем чемпионате мира в Париже и удостоилась бронзовой награды на чемпионате Европы в бельгийском Остенде. В следующем сезоне добавила в послужной список бронзовую медаль, полученную на европейском первенстве в испанском Овьедо, ещё через год на мировом первенстве в английском Бирмингеме взяла ещё одну бронзу. Пыталась пройти отбор на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее, но уступила в конкурентной борьбе Летиции Тиньоле. Последний раз показала сколько-нибудь значимый результат на международной арене в сезоне 2001 года, когда выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Риме. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить карьеру профессиональной спортсменки, уступив место в сборной молодым французским дзюдоисткам.

Впоследствии занималась политической и административной деятельностью, с 2005 года член «Союза за народное движение».

Ссылки 
 
 

Чемпионы Франции по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо
Члены Союза за народное движение